Dit is een lijst van planetoïden 110501-110600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 110501 - || 2001 TW68 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110502 - || 2001 TN70 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110503 - || 2001 TT70 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110504 - || 2001 TJ71 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110505 - || 2001 TP71 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110506 - || 2001 TZ71 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110507 - || 2001 TK72 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110508 - || 2001 TR73 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110509 - || 2001 TW74 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110510 - || 2001 TE75 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110511 - || 2001 TO75 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110512 - || 2001 TU75 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110513 - || 2001 TW75 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110514 - || 2001 TD77 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110515 - || 2001 TN77 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110516 - || 2001 TX77 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110517 - || 2001 TX78 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110518 - || 2001 TY78 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110519 - || 2001 TJ79 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110520 - || 2001 TL79 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110521 - || 2001 TN80 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110522 - || 2001 TS80 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110523 - || 2001 TD82 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110524 - || 2001 TL83 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110525 - || 2001 TW83 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110526 - || 2001 TZ83 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110527 - || 2001 TE85 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110528 - || 2001 TE86 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110529 - || 2001 TY86 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110530 - || 2001 TA87 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110531 - || 2001 TK87 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110532 - || 2001 TU87 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110533 - || 2001 TW88 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110534 - || 2001 TK89 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110535 - || 2001 TW90 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110536 - || 2001 TB91 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110537 - || 2001 TT93 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110538 - || 2001 TW94 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110539 - || 2001 TE95 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110540 - || 2001 TO95 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110541 - || 2001 TE96 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110542 - || 2001 TH96 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110543 - || 2001 TT96 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110544 - || 2001 TX96 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110545 - || 2001 TH97 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110546 - || 2001 TG98 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110547 - || 2001 TX100 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110548 - || 2001 TZ100 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110549 - || 2001 TC101 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110550 - || 2001 TY102 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110551 - || 2001 TZ102 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110552 - || 2001 TE103 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110553 - || 2001 TU103 || 14 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110554 - || 2001 TD104 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110555 - || 2001 TX105 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110556 - || 2001 TU106 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110557 - || 2001 TV106 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110558 - || 2001 TX106 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110559 - || 2001 TC107 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110560 - || 2001 TT107 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110561 - || 2001 TA108 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110562 - || 2001 TH108 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110563 - || 2001 TQ109 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110564 - || 2001 TY110 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110565 - || 2001 TH112 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110566 - || 2001 TQ112 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110567 - || 2001 TW112 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110568 - || 2001 TZ113 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110569 - || 2001 TS114 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110570 - || 2001 TV114 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110571 - || 2001 TF115 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110572 - || 2001 TH115 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110573 - || 2001 TQ115 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110574 - || 2001 TJ116 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110575 - || 2001 TS116 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110576 - || 2001 TX116 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110577 - || 2001 TB117 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110578 - || 2001 TJ117 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110579 - || 2001 TC119 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110580 - || 2001 TQ119 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110581 - || 2001 TS119 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110582 - || 2001 TX119 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110583 - || 2001 TY119 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110584 - || 2001 TC120 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110585 - || 2001 TZ121 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110586 - || 2001 TN122 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110587 - || 2001 TT122 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110588 - || 2001 TW123 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110589 - || 2001 TG124 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110590 - || 2001 TF125 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110591 - || 2001 TN125 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110592 - || 2001 TU125 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110593 - || 2001 TD128 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110594 - || 2001 TQ128 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110595 - || 2001 TZ130 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110596 - || 2001 TV131 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110597 - || 2001 TD132 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110598 - || 2001 TC133 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110599 - || 2001 TX133 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110600 - || 2001 TH134 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten